Флаг Тюме́нской области является символом Тюменской области Российской Федерации.

Ныне действующий флаг утверждён 24 октября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4307.

Описание 
Первый флаг Тюменской области был принят решением депутатов областной думы 11 мая 1995 года.

Флаг Тюменской области представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равных по ширине горизонтальных полос: верхний — белого, средний — синего и нижний — зелёного с наложением на них со стороны древка прямоугольного равнобедренного треугольника красного цвета.

Посередине синей полосы по горизонтали расположены три равноудалённые короны, стилизованно выполненные из элементов традиционных орнаментов северных народов области, первая корона слева в точности воспроизводит корону герба Тюменской области.

Отношение ширины флага к его длине — 2:3.

24 октября 2008 года, постановлением Тюменской областной Думы в описание флага были внесены изменения, касающиеся размера красного треугольника и вида корон:

Флаг Тюменской области представляет собой: 
прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из горизонтальных полос одинаковой ширины — белого, синего и зелёного цветов, несущее у древка красный равнобедренный треугольник с высотой в 1/4 от длины полотнища, основание которого совпадает с краем у древка; на синей полосе помещено изображение трёх жёлтых корон особого вида (о четырёх видимых зубцах, из которых два средние раздвоены; все концы зубцов скруглены), одна подле другой.

Флаги муниципальных образований 
На 1 января 2020 года в Тюменской области (без автономных округов) насчитывалось 299 муниципальных образований — 6 городских округов, 20 муниципальных районов и 273 сельских поселения.

Флаги городских округов

Флаги муниципальных районов

Флаги сельских поселений

Флаги упразднённых МО

Упразднённые флаги

Примечания

Ссылки 
 Закон Тюменской области «О гербе и флаге Тюменской области»